Beaucoups of Blues – album di Ringo Starr del 1970
 Beaucoups of Blues –  brano musicale di Ringo Starr del 1970
 Beaucoups of Blues – EP di Ringo Starr del 1971